CD69 (ранний антиген активации T-лимфоцитов CD69) — мембранный белок, гликопротеин, относится к лектинам C типа, является ранним маркёром пролиферации лимфоцитов. Играет роль в воспалении.

Структура 
Белок CD69 относится к интегральным трансмембранным белкам, содержит 199 аминокислот. Молекулярная масса — 22,6 кДа. Внеклеточный фрагмент содержит лектиновый домен. Образует гомодимер, связанный дисульфидной связью. Кроме этого белок содержит три внутримолекулярных дисульфидных связи.

Функции 
Участвует в пролиферации лимфоцитов, функционирует как рецептор переноса сигнала в лимфоцитах, натуральных киллерах и тромбоцитах. Является самым ранним маркёром пролиферации лимфоцитов, что широко используется в иммунологических исследованиях и диагностике.

Тканевая специфичность 
Белок экспрессирован на поверхности активированных T- и B-лимфоцитов, натуральных киллеров, нейтрофилов, эозинофилов, эпидермальных клеток Лангерганса и тромбоцитов.

Примечания

Библиография
 
 

Мембранные белки
CD069